How to Lose Friends and Alienate People (boek), een bestseller uit 1937, geschreven door Irving Tressler
 How to Lose Friends and Alienate People (memoires), de memoires van Toby Young, geschreven in 2001
 How to Lose Friends & Alienate People (film), de verfilming van de memoires uit 2008